SKF est un sigle qui peut désigner :
 syndrome de Klippel-Feil, une maladie congénitale caractérisée par un défaut de segmentation des somites cervicaux, résultant en une fusion congénitale de vertèbres cervicales ;
 SKF (où SKF signifie Svenska KullagerFabriken ; traduction littérale, Fabrique suédoise de roulements à billes), un groupe multinational suédois, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. Le groupe est présent en France par sa filiale SKF France.